berenhap, een frituursnack
grizzlybeer
Grizzly (motorfiets), een Tsjechisch historische motorfietsmerk
Grizzly (wapen), een wapenfabrikant